Mangrullo puede referirse a:

Mangrullo, construcción utilizada en las pampas como vigilancia;
 Mangrullo, localidad del departamento de Cerro Largo, Uruguay;
 Mangrullo, localidad del departamento de San José, Uruguay;
 Cuchilla de Mangrullo, serranía ubicada en el departamento de Cerro Largo, Uruguay;
 Cerro de Mangrullo, cerro ubicado en el departamento de Cerro Largo, Uruguay.